Жуа́н Ка́рлуш Ферре́йра Капе́ла (, родился 24 августа 1980) — люксембургско-португальский футболист, игравший на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
Выходец из Португалии, Карлуш Феррейра в 2000 году заключил контракт с командой «Этцелла», выступающей в национальном чемпионате Люксембурга, за которую играет и по сей день. С командой принял участие в Кубке Интертото 2008 года, отыграл один матч, забил один гол.

В сборной 
С 2005 по 2009 годы играл за сборную Люксембурга. . За сборную сыграл 20 матчей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте eurosport.ru
 Статистика игр в Кубке Интертото на сайте championat.ru

Футболисты Люксембурга
Футболисты Португалии
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Этцелла»